Валерий Николаевич Сергеев:
 Сергеев, Валерий Николаевич (1938—2004) — советский и российский военачальник, вице-адмирал.
 Сергеев, Валерий Николаевич (1940—2018) — исследователь древнерусского искусства, искусствовед, филолог, писатель.
 Сергеев, Валерий Николаевич (род. 1940) — учёный в области технологии мясных, молочных и рыбных продуктов, член-корреспондент РАСХН (1993).